Кёртис Шейн Джо́зеф (; имя при рождении Кёртис Мунро () , Кесуик, Онтарио, Канада) — канадский хоккейный тренер, в прошлом — вратарь. Олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лэйк-Сити. Играл в НХЛ на протяжении 19 сезонов. С «Торонто Мейпл Лифс» дважды доходил до финала Восточной конференции. Кёртис Джозеф является вратарем с наибольшим количеством побед в регулярных чемпионатах, который не выигрывал Кубок Стэнли и седьмым по количеству побед среди всех вратарей лиги.

Знаменит неповторимой раскраской своего вратарского шлема, изображающей рычащих собак. Этот рисунок, а также прозвище «Куджо» (анаграмма первых букв имени и фамилии — CuJo) взято Джозефом из одноимённого романа Стивена Кинга.

Игровая карьера

Ранние годы 
Кёртис Джозеф начал заниматься хоккеем в возрасте 11 лет. Из-за того что Кёртис поначалу не умел кататься на коньках, его поставили в ворота, хотя он сам хотел быть нападающим. До 1988 года Джозеф выступал в юниорских лигах Онтарио и Саскачевана. В сезоне 1988/89 он играл в лиге Национальной ассоциации студенческого спорта за университет Висконсина, где его заметил агент Дон Миэн и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Рон Карон. И уже следующий сезон Джозеф начал в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Пеория Ривермен».

Сент-Луис Блюз 
16 июня 1989 года Кёртис Джозеф в качестве свободного агента подписал контракт с «Сент-Луис Блюз».
Джозеф дебютировал за «Сент-Луис» 2 января 1990 года в игре против «Эдмонтон Ойлерз».

Эдмонтон Ойлерз 
4 августа 1995 года «Сент-Луис» обменял Джозефа и права на нападающего Бостонского университета Майка Грира в «Эдмонтон Ойлерз». Взамен «нефтяники» отдали два выбора в первых раундах драфта — в 1996 и 1997 году. До января 1996 года Джозеф играл за фарм-клуб «Ойлерз» — «Лас-Вегас Тандер», поскольку в «Эдмонтоне» уже был основной дорогостоящий вратарь Билл Рэнфорд; 11 января 1996 года «Ойлерз» обменяли Рэнфорда в «Бостон Брюинз» и подписали контракт с Джозефом на 2,2 млн долларов. В сезоне 1996/97 «Эдмонтон» впервые за четыре года вышел в плей-офф, в первом раунде обыграв «Даллас Старз». Джозеф в той серии сделал два шатаута. В следующем году «нефтяники» также дошли до второго раунда, обыграв своих прошлогодних обидчиков «Колорадо Эвеланш»; но в полуфинале Запада проиграли «Далласу». По результатам этих двух сезонов Кёртис Джозеф был признан лучшим игроком команды. Кёртис Джозеф вошёл в пятёрку лучших игроков «Эдмонтона» 90-х наряду с Дагом Уэйтом, Райаном Смитом, Джейсоном Арноттом и Келли Букбергером.

Торонто Мейпл Лифс 
В качестве свободного агента Джозеф перешёл в «Торонто Мейпл Лифс» 15 июля 1998 года. «Лифс», пропустившие два предыдущих розыгрыша плей-офф, в 1998 году «переехали» в Восточную конференцию. Для усиления вратарской позиции был приглашен Кёртис Джозеф, с которым был подписан четырёхлетний контракт на 24 млн долларов. Джозеф сразу же стал основным вратарём команды, выиграв борьбу у предыдущего «первого номера» Феликса Потвена. С Джозефом в воротах «Торонто» четыре года подряд играл в плей-офф, дважды доходя до финала Восточной конференции; в 2000 году «Торонто» в первый и единственный раз выиграл Северо-Восточный дивизион. В плей-офф 2001 года Кёртис Джозеф играл со сломанным пальцем правой руки, который он повредил в первом раунде серии с «Оттавой Сенаторз». Несмотря на это, он принял участие во всех матчах своей команды, а «Торонто» проиграл серию «Нью-Джерси Девилз» только в седьмой игре. Летом 2001 года «Мейпл Лифс» хотели продлить соглашение с Джозефом, предложив 15,5 млн долларов за два года, что сделало бы его третьим вратарём в лиге по уровню зарплаты после Патрика Руа и Доминика Гашека, но агент игрока Дон Миэн отклонил это предложение, поскольку хотел новый контракт на четыре года и сумму в 36 млн долларов.

Детройт Ред Уингз 
30 июня 2002 года права на Джозефа «Торонто» обменяли в «Калгари Флэймз» на выбор в третьем раунде драфта 2003 года (позднее пик обменян в «Миннесоту Уайлд», «Уайлд» выбрали Дэнни Ирмена) и будущую компенсацию. Кёртис Джозеф не стал подписывать контракт с «Калгари» и 2 июля, будучи уже неограниченно свободным агентом, подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

Финикс Койотис 
17 августа 2005 года свободный агент Джозеф подписал контракт с «Финикс Койотис».

Калгари Флэймз 
17 января 2008 года Джозеф заключил контракт с «Калгари Флэймз» до конца сезона.
13 апреля 2008 года Джозеф стал первым вратарём в истории НХЛ, побеждавшим в плей-офф с пятью разными командами.

Возвращение в Торонто 
1 июля 2008 года Джозеф перешёл в «Торонто» в качестве свободного агента.

Вне льда 
У Кёртиса Джозефа есть три сына, один из них — Тэйлор, также является хоккеистом, играет на позиции нападающего. В сезоне 2013/14 Тэйлор играл за клуб Юниорской лиги Онтарио «Ньюмаркет Харрикейнз», а Кёртис Джозеф был там тренером вратарей.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Пеория Ривермен» (ИХЛ)
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кинг Клэнси Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года